Pelé (1940–2022) Edson Arantes do Nascimento, háromszoros világbajnok brazil labdarúgó
 Pelé, életrajzi film a világbajnok brazil labdarúgóról
 Pelé (1973) José Maria da Cruz Martins, válogatott makaói labdarúgó, edző
 Pelé (1978) Pedro Miguel Cardoso Monteiro, válogatott zöld-foki köztársasági labdarúgó
 Pelé (1987) Vítor Hugo Gomes Passos, portugál labdarúgó
 Pelé (1991) Judilson Mamadu Tuncará Gomes, bissau-guineai válogatott portugál labdarúgó
Lásd még
Pele (egyértelműsítő lap)